Cantz ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Cantz (* 1971), deutscher Komiker und Moderator
 Kerstin Cantz (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Stefan Cantz (* 1956), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Hatje Cantz Verlag
 Canz
 Kantz
 Kanz